Васи́лий Шестако́в:
 Шестаков, Василий Борисович (род. 1953) — депутат Государственной думы России VI созыва.
 Шестаков, Василий Иванович (1891—1956) — народный комиссар лёгкой промышленности СССР.
 Шестаков, Василий Яковлевич (1900—?) — колхозник, Герой Социалистического Труда (1948).